Iso-Kuusinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Kuusis, ö, Egentliga Finland, Åbo, 
 Iso-Kuusinen (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Iso-Kuusinen (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar